Rebecca (novel·la), novel·la de 1938 escrita per Daphne du Maurier.
 Rebecca (pel·lícula), pel·lícula dirigida per Alfred Hitchcock l'any 1940.
 Rebecca (grup de música), fou un grup de pop-rock japonès (1984 - 1991).
 Rebecca (minisèrie), sèrie TV anglo-alemanya de 1997 dirigida per Jim O'Brien.
 Rebecca (musical), musical de 2006 en alemany, basat en la novel·la Rebecca.

, personatge bíblic.